Puchar Mistrzów IFF 2012 – 2. edycja turnieju o tytuł klubowego mistrza świata, który jest organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), trwał od 2 do 7 października 2012 roku w szwedzkim mieście Umeå. W finale mężczyzn spotkały się dwie drużyny ze Szwecji, po puchar sięgnęła  Storvreta IBK pokonując 6:3 IBK Dalen, wśród kobiet również zwyciężyły Szwedki z IKSU, po wysokiej wygranej 10:5 nad Finkami z SC Classic.

Uczestnicy 

Mężczyźni
  Storvreta IBK *
  IBK Dalen †
  SPV *
  SV Wiler-Ersigen *
  Tatran Stresovice *
  RTU/Inspecta ^

Kobiety
  IKSU * 
  IBK Dalen †
  SC Classic *
  Piranha Chur *
  Herbadent SJM Praha 11 *
  RSU ^

* - aktualni mistrzowie kraju
^ - zwycięzcy Pucharu EuroFloorball
† - gospodarze turnieju

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A 
      = awans do półfinałów

Grupa B 
      = awans do półfinałów

Faza pucharowa

Półfinały

Final

Tabela końcowa

Kobiety

Faza grupowa

Grupa A 
      = awans do półfinałów

Grupa B 
      = awans do półfinałów

Faza pucharowa

Półfinały

Final

Tabela końcowa

Zobacz też 
Puchar EuroFloorball 2012

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pucharu Mistrzów IFF 2012

Przypisy 

Rozgrywki pucharowe w unihokeju
2012 w unihokeju
2012 w Szwecji
Sport w Umeå
Unihokej w Szwecji